Biaggi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Biaggi (* 1978), puerto-ricanischer Pornodarsteller
 Federico Biaggi (* 1987), italienischer Motorradrennfahrer
 Jean-Baptiste Biaggi (1918–2009), französischer Anwalt und rechtsgerichteter Politiker
 Mario Biaggi (1917–2015), US-amerikanischer Politiker
 Max Biaggi (* 1971), italienischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Biagi